Александр Бовин: Бовин, Александр Евгеньевич (1930—2004) — советский и российский политолог, журналист, публицист и дипломат.
 Бовин, Александр Иванович (1905—1991) — советский государственный деятель, министр лесного хозяйства СССР.